Kaestneria är ett släkte av spindlar som beskrevs av Hermann Wiehle 1956. Kaestneria ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Kaestneria